St. James Chapel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. James Chapel (Missouri), ID-Nr. 83001035
 St. James Chapel (New York), ID-Nr. 00000583

Siehe auch:
 St. James Church